Кле́тка (от слова клеть):

 Клетка в биологии — элементарная единица строения живых организмов.
 Клетка для животных — контейнер, стенки которого сделаны из прутьев или проволоки в виде сетки или решётки.
 Клетка (рисунок) — рисунок из параллельных и взаимно перпендикулярных линий на ткани, бумаге или другой поверхности а также каждый наименьший квадрат (бывает, прямоугольник) такого рисунка.
 Клетка — любой квадрат шахматной доски.
 Клетка (теория графов) — наименьший регулярный граф для заданных обхвата и степени.
 Клетка Фарадея — электромагнитный экран.
 Грудная клетка — часть туловища человека.

Фильмы 
 «Клетка» () — драма Робера Дарена (Габон — Франция, 1963).
 «Клетка» () — пилотный эпизод сериала «Звёздный путь» (1965).
 «Клетка» () — драма Пьера Гранье-Дефера (Франция, 1975).
 «Клетка» () — эротический триллер Джузеппе Патрони Гриффи (Италия, 1985).
 «Клетка» — мультфильм Екатерины Образцовой (СССР, 1989).
 «Клетка» () — боевик Лэнга Эллиотта (США, 1989).
 «Клетка» () — психологический триллер Тарсема Сингха с Дженнифер Лопес (США, 2000).
 «Клетка» — драматический минисериал с Ириной Апексимовой (Россия, 2001).
 «Клетка» () — документальный фильм о субкультуре футбольных хулиганов (Польша, 2003).
 «Клетка» — фильм по повести Ф. М. Достоевского «Кроткая» (Россия, 2015).

См. также 
 «В клетке» — название нескольких фильмов.
 Клетки (значения)
 Камера (значения)
 Решётка (значения)